Бельские (), Бильские — польский шляхетский и русский дворянский род.

Происхождение 
Дворянский род Бельских происходит из Волыни.

Родоначальником русского дворянского рода стал польский шляхтич Станислав Бельский, в конце XV века выехавший из Польши в Московское государство.

Однородцами является дворянский род Скуратовых (в их родословной записаны Бельские), правнук родоначальника Станислава Бельского — Лукьян Афанасьевич — носил прозвание «Скурат» и был отцом видного опричника Малюты Скуратова, а его дочь Мария Скуратова, будучи женой Бориса Годунова, являлась русской царицей с 1598 года до своей смерти в 1605 году.

16 век 

Богдан Яковлевич Бельский, будучи оружничим Ивана IV Васильевича Грозного, в последние 30 лет его правления пользовался неограниченным доверием царя. В дальнейшем был окольничим, другом и наперсником при Борисе Годунове, от которого впоследствии претерпел гонения, также был боярином Лжедмитрия I, убит в 1610 году восставшими, будучи  воеводой в Казани.

Герасим Иванович Бельский находился есаулом в казанском походе 1544 года.

Иван Васильевич находился воеводой в полоцком походе 1551 года. 

В 1573 году опричниками Ивана Грозного числились: Малюта Скуратов, Богдан Сидорович, Иван и Никита Горчаковичи, Казарин и Булгак Даниловичи, Меньшик Зубатого, Афанасий Васильевич, Степан Ашеметович, Верига Третьякович, Григорий и Давид Неждановичи, Иван Богданович.

Посник Андреевич Бельский был воеводой в Кетске в 1599 году.

Афанасий Бельский, будучи воеводой в Ивангороде во время войны со шведами, 17 сентября 1581 года сдал Ивангород, за что был пожалован шведским дворянством. Его потомки, известные до конца XIX века в остзейских губерниях, писались Бильскими.

Род пользовался  польскими гербами:  и герб Ясенчик.

Известные представители 
 Бельский Постник Андреевич — письменный голова и воевода в Тобольске в 1603–1605 годах, воевода в Кетском остроге в 1605 году и в Кайгородке в 1617–1619 годах.
 Бельский Богдан Постник — стольник в 1625 году, московский дворянин в 1627–1658 годах, воевода в Рузе в 1653 году.
 Бельский Иван Постник — стряпчий с платьем в 1625–1636 годах, московский дворянин в 1636–1640 годах.
 Бельский Сергей Иванович — патриарший стольник в 1625 году, московский дворянин в 1636–1677 годах.
 Бельский Юрий Юрьевич — воевода в Гороховце в 1636–1637 годах.
 Бельский Григорий Степанович — московский дворянин в 1636 году.
 Бельский Богдан — воевода в Рузе в 1653 году.
 Бельский Михаил Юрьевич и Павел Юрьевич — стряпчие в 1678–1692 годах.
 Бельский Андрей Фёдорович — стольник в 1680 году.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Шляхетские роды герба Елита
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи
Шляхетские роды герба Ясеньчик
Дворянские роды Русского царства